

Geografia 
Canadà
 Milo (Alberta), una localitat del comtat de Vulcan.

Etiòpia
 Milo (Etiòpia)

Grècia
 Milos o Melos, una illa i municipi al sud de la mar Egea.

Guinea
 Riu Milo, tributari del riu Níger.

Itàlia
 Milo (Sicília), un municipi de la província de Catània.

Tanzània
 Milo (Tanzània), un poble del districte de Ludewa, Iringa.

Estats Units
 Milo (Indiana), una comunitat no incorporada al comtat de Huntington.
 Milo (Iowa), una ciutat al comtat de Warren.
 Milo (Maine), una vila al comtat de Piscataquis.
 Milo (Missouri), un poble al comtat de Vernon.
 Milo (Nova York), una vila al comtat de Yates.
 Milo (Oklahoma), una comunitat no incorporada al comtat de Carter.

País de Gal·les
 Milo (Gal·les), un poble al comtat de Carmarthenshire.

Biografies 
 Candi Milo, actriu de veu estatunidenca.
 Luciano Milo, patinador italià.
 Milo de Trèveris, arquebisbe de Reims i de Trèveris.
 Milo Aukerman, bioquímic estatunidenc i cantant del grup Descendents.
 Milo Dor, autor serboaustríac.
 Milo Đukanović, primer Ministre de Montenegro.
 Milo de Croton, antic atleta grec.
 Milo Manara, un dibuixant de còmics italià.
 Milo O'Shea, actor irlandès.
 Milo Radulovich, militar estatunidenc que va inspirar la pel·lícula Good Night, and Good Luck.
 Milo Ventimiglia, actor estatunidenc.
 Titus Annius Milo, polític de l'antiga Roma.

Altres usos 
 Milo, una varietat de sorgo.
 Milo (beguda), una beguda de xocolata i malta feta per Nestlé.
 Milo (videojoc), un joc d'ordinador d'aventura.
 Venus de Milo, una famosa estàtua de l'antiga Grècia.
 Milo (cognom), cognom d'una família romana.

Vegeu també 
 Miló